Точки — деревня в Дедовичском районе Псковской области России. Входит в состав Шелонской волости Дедовичского района.

Расположена на правом берегу реки Шелонь, на востоке района, в 18 км к востоку от районного центра Дедовичи и в 6 км к юго-востоку от волостного центра Ясски.

Население 
Численность населения деревни составляет 46 жителей (2000 год).

История 
До 2010 года деревня входила в состав соседней Сосонской волости.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Дедовичского района